Liberty Grove ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Liberty Grove (Maryland)
 Liberty Grove (Tennessee)
 Liberty Grove (Texas)
 Liberty Grove (Town), Town(ship) im Door County, Wisconsin

in Australien:
 Liberty Grove (New South Wales), Vorort von Sydney